Ово је списак градова у савезној држави Калифорнија. Подаци о броју становника су према попису из 2010.

Референце

Литература 

 
 
 
 
 

Википројект географија/Насеља у САД

no:Liste over byer i California
tr:Kaliforniya'daki şehirlerin ve kasabaların listesi